

Особи 
 Карлос Ібаньєс дель Кампо — президент Чилі
 Педро Фернандес дель Кампо-і-Ангуло — прем'єр-міністр Іспанії
 Федеріко дель Кампо — баскський підприємець, президент клубу «Депортіво Алавес»
 Хосе Марія Рамон Обандо дель-Кампо — президент Республіки Нова Гранада

Топоніми 

 Альмодовар-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Сьюдад-Реаль
 Бобаділья-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Вальядолід
 Вілья-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Касерес
 Вільяермоса-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Теруель
 Вільянуева-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Самора
 Вільярроя-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Сарагоса
 Вільяфранка-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Теруель
 Ергіхуела-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Саламанка
 Ескасена-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Уельва
 Інохоса-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Сорія
 Кабанільяс-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Севілья
 Кабрехас-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти  Кастилія-і-Леон, у провінції Сорія
 Кастильєха-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Севілья
 Кубільйо-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос
 Куевас-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Гранада
 Медіна-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Вальядолід
 Мехорада-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Мадрид
 Монреаль-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Теруель
 Паломарес-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Куенка
 Патерна-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Уельва
 Пінілья-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Сорія
 Посуель-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Уельва
 П'яцца-дель-Кампо — центральна площа італійського міста Сієни
 Ревілья-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос
 Редесілья-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос
 Санта-Марія-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос
 Санта-Марія-дель-Кампо-Рус — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Куенка
 Сантьяго-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Севілья
 Торремоча-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Гвадалахара
 Торріхо-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Теруель
 Торрубія-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Куенка
 Улейла-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Альмерія